Salvatore Esposito – calciatore italiano nato nel 1948
 Salvatore Esposito – calciatore italiano nato nel 2000
 Salvatore Esposito – attore italiano
 Salvatore Esposito, conosciuto con lo pseudonimo di Franco Folli – attore italiano